Treinta y Tres (span. für 33) bezeichnet:
 
 Departamento Treinta y Tres, ein Departamento in Uruguay
 Treinta y Tres (Stadt), die Hauptstadt des Departamentos Treinta y Tres